Ду́вид Тве́рский, известный как реб Ду́видл Скви́рэр (дословно: реб Дувидл из Сквиры, ; род. 28 октября 1940, Яссы, Румыния) — хасидский цадик, ребе сквирского двора местечка Нью-Сквер (Новая Сквира) в штате Нью-Йорк.

Биография 
Реб Дувидл Сквирэр родился в Яссах, куда незадолго до того перевёл свой хасидский двор из Калараша его отец — Сквирский Ребе Янкев-Йосеф Тверский. После окончания Второй мировой войны в 1945 году семья Тверских переехала в Бухарест, а ещё через два года — в 1947 году — в Нью-Йорк и поселилась в бруклинском районе Вильямсбург.

Разочаровавшись в чрезмерно материалистическом и меркантильном отношении к жизни в послевоенной Америке, Сквирский Ребе Янкев-Йосеф вместе с двадцатью семействами последователей решили создать собственное поселение в удалении от суетной городской жизни. В 1957 году они поселились в графстве Рокланд штата Нью-Йорк, где основали местечко Новая Сквира (в американизированном английском написании New Square). В 1961 году несколько фермерских хозяйств получили статус деревни и продолжили расти. По примеру Новой Сквиры вскоре в окрестностях большого Нью-Йорка начали появляться аналогичные поселения сатмарских, клойзенбургских и других хасидских дворов.

В апреле 1968 года ребе Янкев-Йосеф умер и сквирскую общину поселения возглавил его единственный сын Дувид. С 18-летнего возраста реб Дувидл женат на Хае-Хане Хагер, дочери Вижницкого ребе в Бней-Браке Мойше-Шие Хагера. Сторонник культурно-языковой изоляции, он продолжил курс на материальную самодостаточность деревни, главным образом обеспечиваемую производством молока и молочных продуктов. Единственным языком общения в Новой Сквире служит идиш. 19 августа 2007 года в районе борщевого пояса Катскильских гор штата Нью-Йорк (Спринг Глен в графстве Салливэн) было официально заложено второе поселение сквирских хасидов — Кирьяс Сквер (Kiryas Square), приблизительно в часе езды от Новой Сквиры.

Согласно Jewish Daily Forward, большинство жителей Нью-Сквер «почитают своего ребе как святого и обращаются к нему за советом по всем вопросам», демонстрируя свою преданность в молитве на его еженедельном «». The Forward также сообщает, что Тверский зажигает свои ханукальные свечи на массивной меноре из стерлингового серебра высотой шесть футов, которую купил ему богатый последователь. Слово Тверского считается законом в Нью-Сквер; он редко говорит публично и осуществляет власть через группу из примерно 15 человек, назначенных им, известных как «».

См. также 
 Сквирская династия
 Чернобыльская династия

Чернобыльская и Сквирская династии

Родословная от Бал-Шем-Това 
Исро́эл Бал-Ше́м-Тов
реб Эрш-Цви (реб Эршелэ, или Гершеле)
 ребе Арн из Опатова (Апта)
ребе Нафту́ле-Цви-Э́рш из Опатова (реб Э́ршелэ Скви́рэр) — правнук Бал-Шем-Това, основатель Сквирской династии (Первый Сквирский Ребе)
его дочь Ханэ-Симэ — вышла замуж за Ицхока Тверского из Сквиры, известного как реб Ицикл Сквирэр (1812—1885), седьмого сына ребе Мордхэ Тверского, известного как реб Моталэ Чернобылер (1770—1837)
ребе Дувид Тверский (реб Дувидл Сквирэр)
ребе Янкев-Йосеф Тверский (реб Янкэлэ)
реб Дувидл (Тверский, р. 1940), ребе Новой Сквиры

Примечания 

Родившиеся в 1940 году
Родившиеся в Яссах
Родившиеся в румынской Молдавии
Раввины США
Персоналии:Нью-Йорк
Хасидские цадики